Alexandru Marinescu – rumuński biolog
 Alexandru Marinescu – radziecki marynarz pochodzenia rumuńskiego
 Alexandru Marinescu – rumuński piłkarz wodny, olimpijczyk z 1956